Nimbo hace referencia a varios artículos:

 Nimbus o nimbo, nube de altura media que produce precipitación.
 Nimbo (iconografía), corona circular que aparece detrás y alrededor de la cabeza en una imagen o icono.